В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Мэн.

Примечания 

 
Мэн
Списки:Мэн